

Geografia 
 Mun – fiume della Thailandia, affluente del Mekong
 Mun – comune degli Alti Pirenei (Francia)

Musica 
 Mūn – album della rapper svizzera Chilla

Sigle 
 Memorial University of Newfoundland – università canadese
 Model United Nations – Simulazione Onu

Codici 
 MUN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maturín (Venezuela)
 mun – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue munda

Numismatica 
 Mun coreano – antica moneta coreana

Altro 
 Mun – corpo celeste immaginario presente nel videogioco Kerbal Space Program